Дарко Јанеш (Загреб, 19. јул 1957) је хрватски глумац.

Телевизијске улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1982 || Sustanar (TV)|| 
|-
| 1984 || Габријел || Новелин дечко 
|-
| 1988 || Дирти Дозен || поручник Муелер 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990 || Neuništivi (TV serija)|| 
|-
| 1991 - 1996 || Малавизија || водитељ
|-
| 1999 || Наша кућица, наша слободица 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2005 || Забрањена љубав || др Франић
|-
| 2005 - 2006 || Љубав у залеђу || Владо "Цуки" Цукић
|-
| 2007 || Циммер фрај || Будимир 
|-
| 2007-2008 || Заувек суседи (тв серија) || Јура Фердић
|-
| 2008 || Закон љубави || Славко Левај
|-
| 2008-2009 || Све ће бити добро || пословођа
|-
|2009-2010 || Долина сунца || Скоко
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
|2011 || Под сретном звијездом || Милић
|-
| 2013 || Почивали у миру || Јавни биљежник
|}

Референце 

Рођени 1957.
Хрватски глумци
Загрепчани